Världsmästerskapet i curling för damer 2013 (officiellt Titlis Glacier Mountain World Women's Curling Championship 2013) spelades i Volvo Sports Centre i Riga i Lettland mellan den 16 och 24 mars 2013. Det var första gången Lettland var värd för damernas curling-VM.

Skottlands lag Eve Muirhead vann mästerskapet och hon blev som 22-åring den yngsta skippern genom tiderna att vinna damernas curling-VM. I finalen besegrade det skotska laget föregående års silvermedaljörer, lag Margaretha Sigfridsson från Sverige med 6–5. Kanadas lag Rachel Homan tog brons efter att ha besegrat lag Erika Brown från USA med 8–6 i bronsmatchen.

Kvalificerade lag
 (värdland)
Två lag från amerikanska zonen

Sju lag från 2012 års europamästerskap

Två lag från 2012 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare

Grundomgångar

Tabell

Resultat
Alla tider nedan är lokala (UTC+2).

Runda 1
Lördag 16 mars, 14:00

Runda 2
Lördag 16 mars, 19:00

Runda 3
Söndag 17 mars, 9:00

Runda 4
Söndag 17 mars, 14:00

Runda 5
Söndag 17 mars, 19:00

Runda 6
Måndag 18 mars, 8:30

Runda 7
Måndag 18 mars, 13:30

Runda 8
Måndag 18 mars, 18:30

Runda 9
Tisdag 19 mars, 8:30

Runda 10
Tisdag 19 mars, 13:30

Runda 11
Tisdag 19 mars, 18:30

Runda 12
Onsdag 20 mars, 8:30

Runda 13
Onsdag 20 mars, 13:30

Runda 14
Onsdag 20 mars, 18:30

Runda 15
Torsdag 21 mars, 8:30

Runda 16
Torsdag 21 mars, 13:30

Runda 17
Torsdag 21 mars, 18:30

Särspel

Fredag 22 mars, 9:00

Fredag 22 mars, 14:00

Slutspel

Playoff 1–2
Fredag 22 mars, 19:00

Playoff 3–4
Lördag 23 mars, 14:00

Semifinal
Lördag 23 mars, 19:00

Bronsmatch
Söndag 24 mars, 9:00

Final
Söndag 24 mars, 14:00

Referenser

Curlingtävlingar
2013 i Lettland
Internationella sportevenemang i Lettland
Sportevenemang i Riga